Bauer kan som auktorsförkortning betyda:

 Aaron Bauer
 David L. Bauer
 Erich Bauer
 Robert Bauer
 Rudolf Bauer

Robotskapade auktorsförkortningar